Пиль:
 Пиль, Альма (1888—1976) — финский дизайнер ювелирных изделий.
 Пиль, Арман де Клермон (ум. 1572) — протестантский военачальник времен религиозных войн во Франции из рода Клермонов.
 Пиль, Гарри (1892—1963) — немецкий киноактёр.
 Пиль, Иван Алферьевич (ок. 1730—1801) — российский государственный деятель, генерал-лейтенант.
 Пиль, Раймо (род. 1949) — шведский легкоатлет.
 Пиль, Роберт (традиционное написание, правильно Роберт Пил; 1788—1850) — британский премьер-министр.
 Пиль, Роже де (1635—1709) — французский живописец, гравёр, теоретик искусства и дипломат.
 Пиль, Уильям Роберт Уэлсли (1867—1937) — британский государственный деятель.
 Пиль — прежнее название острова Титидзима.

См. также 
 Пил
 Пили (значения)